Une géante est un géant de sexe féminin. Le terme peut se référer à un être mythique ressemblant à une femme de taille et de force surhumaines ou d'une femme humaine à la stature exceptionnelle, souvent le résultat d'une anomalie médicale ou génétique (voir gigantisme).

Mythologie celte 
Les géantes sont un folklore commun en Écosse, en Irlande et au Pays de Galles. Elles sont souvent décrits en tant que beauté, dans les dernières versions du mythe, ressemblants à des vikings, qui auraient accostées.

Littérature européenne 
Les géantes apparaissent occasionnellement dans des littératures européennes récentes. Charles Baudelaire, dans son cycle poétique Les Fleurs du mal (1861) présente une femme géante en tant que puissant symbole érotique (XIX - La Géante) :

Du temps que la Nature en sa verve puissante
Concevait chaque jour des enfants monstrueux, 
J'eusse aimé vivre auprès d'une jeune géante, 
Comme aux pieds d'une reine un chat voluptueux.

J'eusse aimé voir son corps fleurir avec son âme
Et grandir librement dans ses terribles jeux;
Deviner si son cœur couve une sombre flamme
Aux humides brouillards qui nagent dans ses yeux;

Références

Liens externes 
 Giantess